Simferopol beschreibt:

die Hauptstadt der Autonomen Republik Krim, siehe Simferopol
den Flughafen der Stadt, siehe Flughafen Simferopol
den ehemaligen ukrainischen Fußballverein, siehe Tawrija Simferopol 
den Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (2141) Simferopol

Siehe auch:

Simferopol-Massaker